This Means War ():

 This Means War (альбом Attack Attack!)
 This Means War (альбом Tank)
 This Means War (пісня AC/DC)
 This Means War (пісня Nickelback)

Див. також 
 Отже, війна